Alfie puede referirse a:

Cine y música 
 Alfie (1966), película de Lewis Gilbert - protagonizada por Michael Caine;
 Alfie (2004), película de Charles Shyer - protagonizada por Jude Law;
 Alfie (1999–2005), banda británica.
 Alfie (1966), álbum de Sonny Rollins.
 Alfie (1965), canción de Burt Bacharach y Hal David - interpretada por Cher.
 Alfie (2007), canción de la cantante inglesa Lily Allen.